Jesugej Bagatar (mongolsko Есүхэй баатар, Esugej Baatar, Jedugej Vojščak)  je bil poglavar mongolskega klana Kijadi in Temudžinov (Džingiskanov) oče, * okoli 1134, † 1171.

Bil je sin Bartan Bagatarja in vnuk Kabul kana, katerega je dinastija Jin priznavala za kana vseh Monglov. Kabul kan je bil vnuk mongolskega poglavarja Hajduja, ki je prvi poskušal združiti vse Mongole.

Jesugejeva prva in glavna žena Hölun je bila iz plemena Kongratov, katerega pripadniki še danes živijo v provinci Hovd v Notranji Mongoliji. Jesugej in njegovi bratje so Hölun ugrabili njenemu pravkar poročenemu možu iz plemena Merkitov, ko sta se s poroke vračala v tabor. S Hölun je imel štiri sinove (Temudžina, ki se je kasneje preimenoval v Džingiskana, Kasarja, Kadžijuna in Temugeja) in hčerko Temulin. Z drugo ženo je imel sinova Bekterja in Belgudeja. Bekterja je Temudžin ubil v prepiru za hrano, Belgudej pa je bil Temudžinov dober prijatelj in je kasneje postal njegov general. 

Jesugej je umrl, ko je bil Temudžin star devet let. Njegova smrt ni povsem pojasnjena, večina pa meni, da so ga zastrupili Tatari, s katerimi je obedoval, ko se je vračal domov z iskanja žene za sina Temudžina.

Jesugej je imel tudi krvnega brata (anda) Togrula, ki je Temudžinu pomagal pokoriti in združiti mongolska plemena.

Družinsko drevo

Viri

References[edit source]
 Waley, Arthur (2013-05-13). The Secret History of the Mongols: And Other Pieces. Routledge. pp. 222–225. ISBN 978-1-136-74824-0.
 Broadbridge, Anne F. (2018-07-18). Women and the Making of the Mongol Empire. Cambridge University Press. p. 45. ISBN 978-1-108-63662-9.
 Jump up to: a b Cleaves, Francis Woodman (1982). The Secret History of the Mongols: Translation. Harvard-Yenching Institute. p. 17. ISBN 978-0-674-79670-6.
 Atwood, Christopher P. "Six Pre-Chinggisid Genealogies in the Mongol Empire".

Neznano leto rojstva
Umrli leta 1171
Mongolski kani
Umrli zaradi zastrupitve s hrano